Отбе́ливание, беле́ние — обработка того или иного материала, устраняющая (нежелательную) окраску для придания ему белого цвета. Отбеливание бывает физическим, когда на материал наносится оптический отбеливатель, или химическим, когда с помощью химического реагента происходит разрушение веществ, окрашивающих материал.

Применяется 
 в текстильной промышленности (на этапе подготовки к окрашиванию ткани);
 в производстве;
 бумаги;
 жиров и масел;
 муки;
 воска;
 в других отраслях промышленности;
 в фотографических процессах. Отбеливание означает растворение и удаление из эмульсии проявленного металлического серебра;
 в быту (отбеливание текстильных изделий)
 в косметической стоматологии (отбеливание зубов)
 в порноиндустрии (отбеливание ануса)

Механизм отбеливания 
Физическое отбеливание представляет собой нанесение красителя  (оптический отбеливатель) на материал. В частности, добавление синего красителя позволяет устранить видимый жёлтый оттенок продукта (например, тканей и полимеров).

Химическое отбеливание может происходить различными путями:
 отбеливающий агент разрушает химические связи молекулы хромофора;
 модицифирует двойную химическую связь в одинарную таким образом, что хромофор перестаёт поглощать видимый свет.

Агенты отбеливания 
Окисляющие агенты отбеливания:
 Жавелевая, Лабарракова вода
 Хлорная известь
 Оксид хлора(IV)
 Пероксид водорода
 и т. д.
Агенты отбеливания иного способа действия:
 Высокоэнергетические фотоны ультрафиолетового излучения
 Гидросульфит натрия
 сернистый газ
 другие…
Оптические отбеливатели имеют другую природу действия, более сходную с крашением.

Символы отбеливания на ярлыках текстильных изделий 

На ярлыках текстильных изделий указываются символы, регламентирующие правила их обработки. Для отбеливания это знак в виде треугольника.

Примечания

См. также 

 Расовое отбеливание — поощрение процесса интенсивного смешения негритянского населения с белыми с целью «отбеливания» его фенотипа (внешности) и приближения к европейским идеалам; идея наиболее широко распространена в Латинской Америки и особенно в Бразилии.
 Анальное отбеливание

 
Химическая технология
Производственные процессы и операции